lahori (ou parfois lahorite) est le gentilé des habitants de la ville de Lahore, au Pakistan.
 lahori (ou lahoriste), un des deux courants de l'ahmadisme, originaire de la ville de Lahore, et opposé aux Qadiani.